Сезон 2011/12 е 108-ият сезон в историята на Реал Мадрид и 81-рият пореден сезон в Примера дивисион. Той обхваща периода от 1 юли 2011 г. до 30 юни 2012 г. Реал Мадрид започва сезона с мач за Суперкупата на Испания, срещу отбора на Барселона губейки мача с общ резултат 5:4. Отборът печели 32-ра титла в Примера дивисион и завършва сезона с рекордните 100 точки в един сезон, както и рекорд от 121 гола и голова разлика от +89 гола със записаните 32 победи. Те също така се състезаваха в Шампионската лига за 15-и пореден сезон, но губят в полуфиналите срещу Байерн Мюнхен с дузпи. Започнаха турнира за Купата на Испания като действащи шампиони в него, но губят с 4:3 в четвъртфиналите от Барселона. Кристиано Роналдо става голмайстор на Примера дивисион и съответно носител на Трофей Пичичи и Златната обувка през миналия сезон като водещ реализатор на отбора с 46 гола в Ла Лига и 60 като цяло.

Преглед на сезона

Класиране

Суперкупа на Испания 
 Срещат се шампиона на Испания за 2011, Барселона и носителят на купата на Испания за 2011, Реал Мадрид.

Примера дивисион 
Сезон 2011/12 започна за Реал Мадрид с гостуване срещу отбора на Реал Сарагоса на 28 август 2011 г. Сезона трябваше да започне с домакинска среща срещу отбора на Атлетик Билбао на 21 август 2011 г., но кръгът беше отложен и така тази среща се игра на 22 януари 2012 г. Общият брой кръгове през сезона са 38.

Първи полусезон 
 Включва мачове в периода от 21 август 2011 г. до 22 януари 2012 г.

Втори полусезон 
 Включва мачове в периода от 28 януари 2012 г. до 13 май 2012 г.

Шампионска лига 
Сезон 2011/12 за Реал Мадрид стартира на 14 септември 2011 г. в Загреб срещу хърватският отбор на Динамо Загреб.

Групова фаза 
 Включва мачове в периода от 14 септември 2011 г. до 7 декември 2011 г.

Осминафинал

Четвъртфинал

Полуфинал

Купа на Испания 
Реал Мадрид започна надпреварата за Купата на Краля през сезон 2011/12 от 1/16 финалите срещу третодивизионния Понферадина

1/16 финали

1/8 финали

1/4 финали

Приятелски срещи

Подготовка в САЩ

Подготовка в Европа

Турне в Китай

Купа Сантяго Бернабеу

Статистика 
 Включва статистика на голмайсторите и асистенциите през настоящия сезон във всички турнири.

Голмайстори

Асистенции

Хеттрик

Стартов състав

Външни препратки 
 Официален сайт на клуба
 Официален фен сайт за България

Източници

Бележки 
* Всички срещи са в българско часово време

Футболни отбори през сезон 2011/12
Реал Мадрид сезони